Amaranthus polygamus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus polygamus descrita por L. es el Amaranthus tricolor de L.
Amaranthus polygamus descrita por Roxb. es el Amaranthus tricolor de L.
Amaranthus polygamus descrita por Thwaites es el Amaranthus tricolor de L.
Amaranthus polygamus descrita por Wall. es el Amaranthus blitum de L.

Referencias